

Салтики — присілок, Пасеговське сільське поселення, Кірово-Чепецький район, Кіровська область
 Салтики — присілок, Чепецьке сільське поселення, Кірово-Чепецький район, Кіровська область
 Салтики — присілок, Слободський район, Кіровська область